Суперкубок Англии по футболу 1965 года () — 43-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречались победители Первого дивизиона и обладатели Кубка Англии. Матч прошёл на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере 14 августа. В нём встретились «Манчестер Юнайтед», чемпион Первого дивизиона в сезоне 1964/65, и «Ливерпуль», обладатель Кубка Англии 1965 года. Матч завершился вничью со счётом 2:2, что означало, что обе команды стали обладателями «разделённого» Суперкубка Англии.

В этой игре произошла первая официальная замена в истории клуба «Манчестер Юнайтед», когда Уилли Андерсон заменил получившего травму Дениса Лоу на 18-й минуте матча.

Отчёт о матче

Ссылки 
 Составы на матч
 Отчёт о матче на сайте LFCHistory.net

1965
Суперкубок Англии 1965
Суперкубок Англии 1965
Суперкубок Англии
События 14 августа
Спортивные соревнования в Манчестере
Спорт в Великобритании в 1965 году
Август 1965 года